Klostersee – lago ad Altfriedland, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandeburgo
 Klostersee – lago a Burlo, Stadt Borken, Kreis Borken, Nord-Reno Westfalia
 Klostersee – lago a Dargun, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Meclemburgo
 Klostersee – lago a Lehnin, Gemeinde Kloster Lehnin, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburgo
 Klostersee (anche Seeoner See) – uno dei laghi Seeon, a Seeon, comunità Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Baviera
 Klostersee – lago a Strausberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburgo
 Klostersee – lago a Trennfeld, Markt Triefenstein, Landkreis Main-Spessart, Baviera
 Klostersee – lago a Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Vedi anche: Ebrach (Attel)
 Klostersee – nome alternativo del lago Höglwörther See, a Höglwörth, comunità Anger, Landkreis Berchtesgadener Land, Alta Baviera